Ferècides de Siros, filòsof grec
 Ferècides d'Atenes, antic logògraf grec